Le Chant des oiseaux peut désigner :
 Le Chant des oiseaux, chant populaire catalan (El cant dels ocells)
 Le Chant des oiseaux, film espagnol réalisé par Albert Serra en 2008, sorti en 2009, inspiré du précédent
 La vocalisation des oiseaux.